Das Malaysia Masters 2020 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. Januar 2020 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Anders Antonsen (1. Runde)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Viktor Axelsen (Finale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Shi Yuqi (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Finale)
 Chen Yufei (Champion)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Akane Yamaguchi (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 An Se-young (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Finale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Finale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur
Badminton 2020